Młodnicki ist der Familienname folgender Personen:

 Artur Młodnicki (1911–1972), polnischer Schauspieler und Regisseur
 Karol Młodnicki (1835–1900), polnischer Maler und Illustrator